Na OI 1968. u Ciudad Mexicu u Meksiku, konačna ljestvica na vaterpolskom turniru je bila sljedeća:

Turnir 

Australija je trebala biti u skupini A, ali je diskvalificirana.

Skupina A 

14. listopada 1968.

15. listopada 1968.

16. listopada 1968.

17. listopada 1968.

19. listopada 1968.

20. listopada 1968.

21. listopada 1968.

22. listopada 1968.

Skupina B 

14. listopada 1968.

15. listopada 1968.

16. listopada 1968.

17. listopada 1968.

19. listopada 1968.

20. listopada 1968.

21. listopada 1968.

22. listopada 1968.

Doigravanja 

Utakmice svih doigravanja igrale su se 24. listopada 1968.

13. – 15. mjesto

  -  5:3

9. – 12. mjesto

  -  3:6
  Španjolska -  5:0

5. – 8. mjesto

  -  8:2
  -  6:3

Poluzavršnica

  -  8:6
  -  8:5

Utakmice za plasman 

Sve utakmice za plasman igrale su se 25. listopada 1968.

petnaesto mjesto
 

za trinaesto mjesto
  -  5:2

za jedanaesto mjesto
  -  5:4

za deveto mjesto
  Španjolska -  7:5

za sedmo mjesto
  -  8:5

za peto mjesto
  -  6:4

za broncu
  -  9:4

za zlato
  -  13:11 (pr.)

Konačna ljestvica 

Vaterpolo
Vaterpolo na Olimpijskim igrama
Vaterpolo u Meksiku